Сен-Вит () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Сользе-ле-Потье. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18238.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 260 км к югу от Парижа, в 160 км южнее Орлеана, в 65 км к югу от Буржа.

По территории коммуны протекает небольшая река Кэнь, а вдоль северной границы коммуны — небольшая река Бёф.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 138 человек.

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство.

В 2007 году среди 85 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 55 были экономически активными, 30 — неактивными (показатель активности — 64,7 %, в 1999 году было 62,8 %). Из 55 активных работали 46 человек (31 мужчина и 15 женщин), безработных было 9 (6 мужчин и 3 женщины). Среди 30 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер